RSA (cryptografie)
 RSA Academy, Royal Society of Arts in Tipton, Verenigd Koninkrijk
 Regional Sports Academy, sportacademie van de Caricom in Suriname 
 de afkorting voor Republic of South Africa oftewel de Republiek van Zuid-Afrika
 Radical Student Alliance, een linkse studentenbeweging uit het Verenigd Koninkrijk
 Rowan & Sherpa Afdeling, een afdeling binnen de scouting voor jongeren tussen de 13 en 17 jaar
 Regionele Samenwerking Amsterdam, een los samenwerkingsorgaan in de regio Amsterdam, waarin naast de gemeenten in de Stadsregio Amsterdam ook onder andere de gemeenten Almere en Haarlem meedoen
 Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, een planningsdocument van de gemeente Antwerpen
 de afkorting voor Russian Space Agency oftewel Roskosmos, een Russische ruimtevaartorganisatie
 Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures & Commerce, een Britse organisatie